Bolinaga puede referirse a:

Imanol Bolinaga Bengoa, directivo y político nacionalista vasco.
Josu Uribetxeberria Bolinaga, militante de ETA fallecido en 2015.